Шиловичи — деревня в составе Головчинского сельсовета Белыничского района Могилёвской области Белоруссии.

Ближайшие населённые пункты: Большой Трилесин, Запокулье, Михайлов.

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь

Населённые пункты Белыничского района